|-
|  ||  || 25 ноября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5902) Талима (Talima) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|  ||  || 6 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5904) Вюртемберг (Wurttemberg) ||  || 10 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5905) Джонсон (Johnson) ||  || 11 февраля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 24 сентября 1989 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|  ||  || 2 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (5908) Айти (Aichi) || 1989 UF || 20 октября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5909) Нагоя (Nagoya) || 1989 UT || 23 октября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5910) Затопек (Zatopek) ||  || 29 ноября 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 25 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5912) Оятосиюки (Oyatoshiyuki) || 1989 YR || 20 декабря 1989 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (5913) 1990 BU || 1990 BU || 21 января 1990 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (5914) Кэтиуэлер (Kathywhaler) || 1990 WK || 20 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5915) Ёсихиро (Yoshihiro) || 1991 EU || 9 марта 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5916) van der Woude ||  || 8 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5917) Chibasai || 1991 NG || 7 июля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|  ||  || 6 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5919) Патрикмартин (Patrickmartin) ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 30 сентября 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5921) 1992 UL || 1992 UL || 19 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5922) Shouichi || 1992 UV || 21 октября 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (5923) Liedeke ||  || 16 ноября 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5924) Тэруо (Teruo) ||  || 7 февраля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 5 февраля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5926) Шонфельд (Schonfeld) || 1929 PB || 4 августа 1929 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
| (5927) Krogh || 1938 HA || 19 апреля 1938 || Гамбург || W. Dieckvoss
|-
| (5928) Пиндар (Pindarus) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5929) Мансано (Manzano) || 1974 XT || 14 декабря 1974 || Сан-Хуан || -
|-
| (5930) Жиганов (Zhiganov) ||  || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5931) Жванецкий (Zhvanetskij) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5932) Прутков (Prutkov) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5933) Кемурджиан (Kemurdzhian) || 1976 QN || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5934) Mats || 1976 SJ || 20 сентября 1976 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист, H. Rickman
|-
| (5935) Останкино (Ostankino) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5936) Хаджинов (Khadzhinov) ||  || 29 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5937) Лоден (Loden) || 1979 XQ || 11 декабря 1979 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
| (5938) Keller ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (5939) Тосимауэда (Toshimayeda) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5940) Феликсоболев (Feliksobolev) ||  || 8 октября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5941) Валенсия (Valencia) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5942) Дензироберт (Denzilrobert) ||  || 10 января 1983 || Паломар || B. E. Behymer, M. S. Marley
|-
| (5943) Лови (Lovi) || 1984 EG || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5944) Утёсов (Utesov) ||  || 2 мая 1984 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5945) Roachapproach ||  || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (5946) Грозный (Hrozny) ||  || 28 октября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5947) Бонни (Bonnie) || 1985 FD || 21 марта 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5948) Лонго (Longo) || 1985 JL || 15 мая 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 6 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5950) Левкипп (Leukippos) ||  || 9 августа 1986 || Рожен || Эрик Эльст, В. Иванова
|-
| (5951) Alicemonet ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5952) Davemonet || 1987 EV || 4 марта 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5953) Шелтон (Shelton) || 1987 HS || 25 апреля 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5954) Эпикур (Epikouros) ||  || 19 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5955) Хромченко (Khromchenko) ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5956) д’Аламбер (d'Alembert) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5957) Ирина (Irina) || 1988 JN || 11 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5958) Барранде (Barrande) ||  || 29 января 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5959) Shaklan ||  || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5960) Вакканай (Wakkanai) || 1989 US || 21 октября 1989 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (5961) Уатт (Watt) ||  || 30 декабря 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5962) Сикокутенкё (Shikokutenkyo) || 1990 HK || 18 апреля 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 23 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5966) Томэка (Tomeko) ||  || 15 ноября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5967) Edithlevy ||  || 9 февраля 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5968) Trauger || 1991 FC || 17 марта 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5969) Рюитиро (Ryuichiro) || 1991 FT || 17 марта 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5970) Ohdohrikouen ||  || 13 мая 1991 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
| (5971) Tickell ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5972) Гарриэткинсон (Harryatkinson) ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5973) Такимото (Takimoto) || 1991 QC || 17 августа 1991 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5975) Отакэмаюми (Otakemayumi) || 1992 SG || 21 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5976) Kalatajean ||  || 25 сентября 1992 || Ок-Ридж || -
|-
|  ||  || 1 октября 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5978) Каминокуни (Kaminokuni) || 1992 WT || 16 ноября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5979) 1992 XF || 1992 XF || 15 декабря 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 26 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5981) Кресил (Kresilas) || 2140 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5982) Поликлет (Polykletus) || 4862 T-1 || 13 мая 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5983) Пракситель (Praxiteles) || 2285 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5984) Лисипп (Lysippus) || 4045 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5985) 1942 RJ || 1942 RJ || 7 сентября 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (5986) Ксенофонт (Xenophon) || 1969 TA || 2 октября 1969 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (5987) Liviogratton || 1975 LQ || 6 июня 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (5988) Городницкий (Gorodnitskij) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5989) Сорин (Sorin) ||  || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5990) Пантикапей (Panticapaeon) || 1977 EO || 9 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5991) Ивавладис (Ivavladis) ||  || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5992) Nittler || 1981 DZ || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5993) Tammydickinson ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5994) Якубович (Yakubovich) ||  || 29 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5995) Saint-Aignan || 1982 DK || 20 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5996) Julioangel || 1983 NR || 11 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5997) Дирак (Dirac) || 1983 TH || 1 октября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5998) Ситенски (Sitensky) ||  || 2 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5999) Плесшия (Plescia) || 1987 HA || 23 апреля 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6000) Юнайтед Нэйшэнс (United Nations) || 1987 UN || 27 октября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|}